Cette page présente la  en Pro D2.

La saison

Pré-saison

Récit de la saison sportive 

Avec 60 points (13 victoires, 1 nul et 16 défaites), l'Union sportive bressane Pays de l'Ain termine à  et avant-dernière place et est relégué en 1re division fédérale pour la saison 2019-2020.

Entraîneurs 
Yoann Boulanger : entraineur principal et des arrières
Thomas Choveau : entraineur des avants

Transferts

Effectif

Calendrier et résultats

Pro D2

Classement de la saison régulière 

 

 

 

|}

Statistiques

Championnat de France 

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs<ref name="

Notes sources et références

Liens externes 
 

2018-2019
Bourg-en-Bresse